Kabinett Ayrault bezeichnet zwei aufeinanderfolgende Regierungen Frankreichs unter Premierminister Jean-Marc Ayrault:
 Kabinett Ayrault I (Mai bis Juni 2012)
 Kabinett Ayrault II (Juni 2012 bis März 2014)